Jean Féraud ist der Name folgender Personen:

* Jean Bertrand Féraud (1759–1795), französischer Politiker (Girondisten)
 Jean-François Féraud (1725–1807), französischer Lexikograf
 Jean-Louis Féraud (1750–1809), französischer Geograf